Herrön kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Herrön, Avesta kommun, Dalarna, 
 Herrön, Karlstads kommun, Värmland, 
 Herrön, Nynäshamns kommun, Södermanland,

Se även
Herrö